Sonia Alain, née en 1968 à Matane au Canada, est une écrivaine québécoise de romance historique, contemporaine et fantastique ainsi que conférencière.

Biographie 

Elle étudie à l’université du Québec à Montréal (UQAM) où elle obtient un certificat en éducation en milieu de garde. Elle est ensuite, pendant plusieurs années, éducatrice dans un C.P.E., puis chargée de cours au collège Édouard-Montpetit, et finalement formatrice dans le domaine de la petite enfance.

Carrière 

Elle est chroniqueuse littéraire québécoise pendant plusieurs années.

Elle a fait différentes apparitions dans des émissions télévisées, dont :
 Le Livre Show, 2009
 La Médiathèque, 2016
 À livre ouvert, 2017
 Paroles d’auteurs, 2017
 Infoman, 2023

Elle a participé à des tables rondes et des entrevues lors de Salons du livre, dont celui de l’Estrie en 2012, en 2015 et en 2019 et du Saguenay en 2016 et en 2017.

Publications

Romans 
 Le masque du gerfaut, VLB éditeur, 2009 
 roman finaliste du prix du Premier roman francophone lors du Festival de Chambéry-Savoie 2011.
 L'amour au temps de la Guerre de Cent Ans, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2012 
 Annabel et Max, adultes consentants, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2016 
 Conquise parce que tu m'appartiens, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2019 
 L’amante masquée, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2019 
 Au gré des vents : Aimeline, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2021 
 Au gré des vents : Esther, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2022 
 La promise du Viking, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2022 
 Les inconnues de l'Île d'Orléans : Anne-Françoise, Éditeurs réunis, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2023

Affiliations professionnelles 
 Membre de l’Union des écrivains québécois (UNEQ)

Références

Liens externes 

Romancière québécoise